Мужская национальная сборная Великобритании по софтболу — представляет Великобританию на международных софтбольных соревнованиях. Управляющей организацией выступает Британская федерация софтбола ().

Результаты выступлений

Чемпионаты мира

Чемпионаты Европы

Примечания

См. также 
 Женская сборная Великобритании по софтболу

Ссылки 
  (Британская федерация софтбола Германии, официальный сайт)
 
 
 
 

Великобритания
Софтбол в Великобритании
Софтбол мужская